Bushmaster kan syfta på:

 Buskmästare – en giftorm i släktet hålormar
 M242 Bushmaster – en automatkanon
 Bushmaster Protected Mobility Vehicle – ett australiskt militärfordon